El paral·lel 61º nord és una línia de latitud que es troba a 61 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 61° de latitud nord, un grau de longitud equival a  54,107 km; la longitud total del paral·lel és de 19.479 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 6.765 km i a 3.237 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 61º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 9.739 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 6.474 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 19 hores i 16 minuts a l'estiu, i 5 hores i 32 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 61º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Defineix la frontera entre el Mar del Nord i el Mar de Noruega
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes d'Ytre Sula i Hiserøyna, i el continent
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Bòtnia
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Passa a través del llac Ladoga, llac Onega i a l'hipocentre aproximat de l'esdeveniment de Tunguska de 1908
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Gizhigin
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Penzhin
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Cook
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – península de Kenai
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Cook
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Turnagain
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Yukon Territoris del Nord-oest - Passa a través del Gran Llac de l'Esclau Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Hudson
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Quebec - Península d'Ungava Nunavut – illa Diana
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia Diana
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Quebec - Península d'Ungava
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Hudson
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Davis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord d'Out Stack, Muckle Flugga i Unst, illes Shetland, Escòcia, 
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 60º nord
 Paral·lel 62º nord

Referències 

Línies de latitud